De 19e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1996 in de Nederlandse plaats Haarlem. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Kastrup-Magleby BK.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1996
Badminton in 1996
Badminton in Nederland
Europees kampioenschap in Nederland
Sportevenement in Haarlem